Kostanjevec je lahko :

 Kostanjevec, priimek več znanih ljudi v Sloveniji 
 Kostanjevec, naselje v občini Slovenska Bistrica
 Kostanjevec Podvrški (Hrvaška)
 Kostanjevec Riječki (Hrvaška)